В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Тазуэлл ():
 округ Тазуэлл — штат Виргиния
 округ Тазуэлл — штат Иллинойс